Grand Theft Auto (computerspelserie), een serie computerspellen.
Grand Theft Auto (computerspel), het eerste spel in de serie.
Grand Theft Auto (film), een film uit 1977.

Andere afkortingen van GTA zijn:
 GTA, Gemeentetram Amsterdam
 GTA, Grande Traversata delle Alpi GTA staat voor Grand Theft auto. dit spel is 18+  en verkrijgbaar op Ps Xbox en PC,